Juliusz Makarewicz (1854-1936) – malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 Juliusz Makarewicz (1872-1955) – prawnik karnista